Newark ist der Name mehrerer Orte

im Vereinigten Königreich:
 Newark-on-Trent, Vereinigtes Königreich
 Newark (Schottland), Vereinigtes Königreich
 Newark (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

in Kanada:
 Niagara-on-the-Lake, ehemals Newark genannt

in den Vereinigten Staaten:
 Die Großstadt Newark (New Jersey)
 Newark (Arkansas)
 Newark (Delaware)
 Newark (Illinois)
 Newark (Kalifornien)
 Newark (Maryland)
 Newark (Missouri)
 Newark (New York)
 Newark (Ohio)
 Newark (Oklahoma)
 Newark (Texas)
 Newark (Vermont)
 Newark (Wisconsin), im Rock County
 Newark (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Neuwerk, deutscher Begriff zur englischen Schreibweise Newark
 Newark Liberty International Airport, ein Großflughafen nahe New York City in Newark (New Jersey)
 USS Newark, mehrere Kriegsschiffe der US-amerikanischen Marine
 Newark Group, ein großes international tätiges Unternehmen im Bereich Papierrecycling